Klasika Primavera 2018 er den 64. udgave af cykelløbet Klasika Primavera. Løbet er en del af UCI Europe Tour-kalenderen og bliver arrangeret 8. april 2018.

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
UCI Europe Tour 2018